Fauvet, peut faire référence à :

Patronyme 
 Egon Fauvet  (1901-1970), gynécologue
 Jacques Fauvet (1914-2002), journaliste français
 Jean-Christian Fauvet (1927-2010), consultant, auteur, conférencier et publicitaire

Entreprise 
 Arbel Fauvet Rail, ancien constructeur ferroviaire français
 Fauvet Girel, entreprise française

Voie 
 Rue Fauvet, voie de Paris